Кубок Білорусі з футболу 2009–2010 — 19-й розіграш кубкового футбольного турніру в Білорусі. Титул вдруге здобув БАТЕ.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 липня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 липня 2009

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2009

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня/4 листопада 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/11 листопада 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/15 листопада 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 листопада 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/27 листопада 2009

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/17 березня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/18 березня 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/28 березня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Білорусі на soccerway 

2009—2010
Білорусь
Білорусь
2009 у білоруському спорті
2010 у білоруському спорті